Retamar puede estar haciendo referencia a las siguientes poblaciones españolas:
 Retamar, localidad del municipio de Almería, en la provincia de Almería.
 Retamar, localidad del municipio de Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real.
 Retamar, localidad del municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

 El Retamar, localidad del municipio de Partaloa, en la provincia de Almería.
 El Retamar, localidad del municipio de Moralzarzal, en la Comunidad de Madrid.
 El Retamar, localidad del municipio de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

 Retamares, localidad del municipio de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid.

 Retamar, un matorral típico de la península ibérica.